En la mitología griega, Palas puede referirse:

 a Palas, hija del dios Tritón y compañera de Atenea, de quien esta tomó posteriormente el nombre;
 a Palas, un titán; 
 a Palas, un hijo de Urano y Gea, muerto y desollado por Atenea;
 a Palas, hijo de Pandión II, rey de Atenas;
 a Palas, hijo de Licaón, rey de Arcadia.

Historía y figuras históricas:
 a los palas o dinastía Pala, un antiguo estado de Bengala y de la zona del actual Bihar, cuya existencia abarca del  al . 
 a Marco Antonio Palas, liberto griego, secretario imperial durante los reinados de los emperadores romanos Claudio y Nerón.
 a Palas (arquitectura), edificio que albergaba el Aula Regia de los palacios imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico.

Además, Palas también puede referirse:
 a Palas, el mayor asteroide del cinturón de asteroides;
 a Palas, localidad de Rumania en la Dobruja, a orillas del mar Negro donde tiene uno de sus extremos la "Muralla de Trajano";
 a Palas, deporte de raqueta, que se suele jugar en la playa.